SAAS peut faire référence à :

Génie logiciel 
 , « logiciel en tant que service ».

Entreprises 
 Société anonyme des ateliers de Sécheron, entreprise spécialisée en électrotechnique.